Mans, plural de «mà», part del membre superior o la pota anterior d'un ésser humà o d'un altre primat 
 Toponímia:
 Le Mans, municipi francès, al departament de Sarthe, regió de País del Loira 
 Bisbat de Mans, jurisdicció de l'Església Catòlica creada canònicament al 
 Catedral de Le Mans, edifici religiós de la ciutat de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Centre, cantó francès del departament de Sarthe, districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Oest, cantó francès del departament de Sarthe, districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Est-Campagne, cantó francès del departament de Sarthe, districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Nord-Campagne, cantó francès del departament de Sarthe, districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Nord-Oest, cantó francès del departament de Sarthe, districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Nord-Ville, cantó francès del departament de Sarthe districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Sud-Est, cantó francès del departament de Sarthe, districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Sud-Oest, cantó francès del departament de Sarthe, districte de Le Mans 
 Cantó de Le Mans-Ville-Est, cantó francès del departament de Sarthe districte de Le Mans 
 Circuit de Le Mans, circuit automobilístic localitzat a Le Mans, França
 Cova de les Mans, jaciment arqueològic amb pintures rupestres prop del Riu Pinturas, província de Santa Cruz, Argentina
 Districte de Le Mans, districte del departament francès del Sarthe, a la regió del País del Loira 
 Vescomtat de Mans jurisdicció feudal hereditària del Maine (Regne de França)
 Organitzacions:
 Le Mans Sarthe Basket, club francès de bàsquet de la ciutat de Le Mans 
 Le Mans Union Club 72, club de futbol francès de la ciutat de Le Mans 
 Miscel·lània:
 Batalla de Le Mans (1871), batalla de la guerra francoprussiana 
 Mans de Breish (1949, Carcassona), cantant de música occitana de la dècada del 1970